Hürnheim steht für:

 Hürnheim (Ederheim), Gemeindeteil von Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hürnheim (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Hürnheim ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Walther von Hürnheim († 1557), kaiserlicher Rat und Landsknechtsführer